Пятнадцатая симфония:
 Симфония № 15 (Брайан), 1960
 Симфония № 15 (Вайнберг)
 , 1760—1763
 , ок. 1771
 Симфония № 15 (Моцарт), 1772
 , 1934
 Симфония № 15 (Петтерссон)
 Симфония № 15 (Хованесс), 1962
 Симфония № 15 (Шостакович), 1971

 015